Stráň může být:

 obecně svah kopce, bok údolí

lidská sídla
 Dlouhá Stráň, obec v okrese Bruntál
 Labská Stráň, obec v okrese Děčín
 Kamenická Stráň, část obce Růžová v okrese Děčín
 Stráň (Sadov), část obce Sadov v okrese Karlovy Vary
 Stráň (Potůčky), část obce Potůčky v okrese Karlovy Vary

přírodní objekty
 Bavorovská stráň
 Slatinná stráň – hora v Krkonoších
 Stráň (Východolabská tabule) – vrch ve Východolabské tabuli
 Stráň (Zábřežská vrchovina) - vrch v Zábřežské vrchovině, též nazývaný Průchodnice
 Stráň (přírodní rezervace) – PR u Bystřice pod Hostýnem
 Stráň (přírodní památka) – PP v okrese Kroměříž

 Bílé stráně (národní přírodní památka) – chráněné území u Litoměřic
 Bílé stráně u Štětí – přírodní památka
 Bohuslavické stráně – PP u Kyjova
 Červené stráně – PP poblíž obce Nové Bránice v okrese Brno-venkov 
 Dědovické stráně – PR východně od obce Dědovice v okrese Písek 
 Dlouholoučské stráně – PR u obce Dlouhá Loučka v okrese Svitavy
 Kovárské stráně – PP poblíž obce Zákolany v okrese Kladno
 Lhotecké stráně – PR u obce Nová Lhota
 Stráně Hlubokého dolu – PP u obce Tupadly v okrese Mělník
 Stráně nad Chomutovkou – PP u obce Velemyšleves v okrese Louny
 Stráně nad Suchým potokem – PP u obce Encovan v okrese Litoměřice
 Stráně Truskavenského dolu – PP v okrese Mělník
 Stráně u Drahobuzi – PP mezi obcemí Drahobuz a Vědlicemi v okrese Litoměřice
 Stráně u splavu – PR v okrese Kolín
 Stráně u Velkého Újezdu – PP mezi Zahořany a Velkým Újezdem v okrese Litoměřice
 Toužínské stráně – PP u obce Dačice v okrese Jindřichův Hradec
 Třtěnské stráně – PP u obce Třtěno v okrese Louny
 Vltavské stráně – PP u obce Kvilda v okrese Prachatice

Externí odkazy